Tanjungpura kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tanjungpura, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kelurahan Tanjungpura, administrativ by, Jawa Barat, Kabupaten Karawang, 

Robotskapade Indonesienförgreningar